First — общеупотребительное английское слово, которое может переводиться как первый, ближайший, самый ранний, лучший, главный, начало, ранее, сначала и т. д. В силу позитивности звучания и значения часто используется в аббревиатурах и названиях. С этим словом могут быть связаны следующие понятия:

 FIRST (организация) — организация, основанная Дином Кейменом, проводящая конкурс FIRST Robotics Competition.
 Гершель (космическая обсерватория).
 First (песня) — песня американской певицы Линдси Лохан
 First (магазин одежды) — магазин молодёжной и креативной одежды на Украине

См. также